Кубок России по кёрлингу на колясках 2022 проводился с 17 по 22 декабря 2022 года в городе Новосибирск на арене кёрлинг-клуба «Пингвин». Турнир проводился в ??-й раз.

В турнире принимали участие 9 команд.

Обладателями Кубка стала команда «Сборная Краснодарского края» (скип Андрей Смирнов, ставший обладателем Кубка во 2-й раз), победившая в финале команду «Москва» (скип Константин Курохтин). Третье место заняла команда «Красноярский край 1» (скип Евгений Сапетов).

Формат соревнований 
Команды в группе играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 1 очко, за поражение — 0 очков. При одинаковом количестве побед (набранных очков) команды ранжируются следующим образом: если их две, то более высокое место занимает команда, победившая в матче этих команд; если команд больше двух, то они ранжируются по средним результатам постановочных бросков в дом (, измеряется в сантиметрах), производящихся командами перед каждой из игр группового этапа; команда, имеющая меньшее среднее значение, занимает более высокое место. Затем 4 лучшие команды, выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах (1-я команда с 4-й, 2-я с 3-й); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места. Играются также матчи за 5-е и 7-е места.

Все матчи играются в 8 эндов, при ничьей после 8-го энда проводится необходимое для выявления победителя число экстра-эндов.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано местное (UTC+7).

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Классификационные матчи за 5-е и 7-е места 
22 декабря, 9:00

За 5-е место

За 7-е место

Техническая победа присуждена команде «Красноярский край 2», техническое поражение команде «Родник».

Плей-офф 

Полуфиналы. 22 декабря, 9:30

Матч за 3-е место. 22 декабря, 13:30

Финал. 22 декабря, 13:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2023
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2022
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2022
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2022
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2022

2022
Спортивные соревнования в Новосибирске
Спорт в России в 2022 году
Декабрь 2022 года в России